Суперкубок Англії з футболу 1993 — 71-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії та володар кубка Англії попереднього сезону. 7 серпня 1993 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон «Манчестер Юнайтед» та володар кубка «Арсенал».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1993
1993 у футболі
Серпень 1993
1993 в англійському спорті